Jens Hermansson Juel (1580 –1634) – duński szlachcic, generał-gubernator Norwegii
 Jens Juel (1631–1700) – duński dyplomata i polityk
 Jens Juel (1745–1802) – duński malarz